La 1. Lig 1985/86 fue la 28.ª temporada del fútbol profesional en Turquía.

Tabla de posiciones

Enlaces externos 
 RSSSF 

Temporadas de la Superliga de Turquía
Fútbol en 1985
Fútbol en 1986
Deporte en Turquía en 1985
Deporte en Turquía en 1986